Kyle Mack − amerykański snowboardzista
 Mack Trucks – amerykański producent samochodów ciężarowych
 Reinhold Mack – niemiecki producent muzyczny i inżynier dźwięku
 Mack – fikcyjna postać pojawiająca się w niektórych komiksach z Hyziem, Dyziem i Zyziem
 Mack – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton